

Fumetti
Redbird – automobile del personaggio dei fumetti Robin

Geografia
Redbird – comune dell'Oklahoma

Musica
Redbird – album di John Zorn del 1995
Redbird – album di Heather Nova del 2005